La  corsia è una parte dell'autostrada con una destinazione specifica per cui prende il nome:
 Corsia di marcia – destinata al transito dei veicoli
 Corsia di accelerazione – per aiutare l'innesto dei veicoli nell'autostrada
 Corsia di decelerazione – per agevolare l'uscita degli automezzi dal percorso autostradale
 Corsia di emergenza – per agevolare il transito dei veicoli di soccorso e la fermata di automezzi guasti
 Corsia dinamica – l'uso della terza corsia alternativamente come corsia di marcia o come corsia di emergenza
 Corsia atletica – la zona che delimita l'area in cui un atleta deve correre in una pista di atletica

Altri progetti